Emilio Estrada puede referirse a:

 Emilio Estrada (1855-1911), expresidente de Ecuador de 1911.
 Victor Emilio Estrada (1891-1954), banquero y economista ecuatoriano.
 Emilio Estrada Icaza (1916-1961), arqueólogo ecuatoriano.